Пиуза:

 Пиуза (или Пи́мжа) — река в Эстонии и России.
 Пиуза — деревня в уезде Вырумаа, Эстония.
 Пиуза — железнодорожная станция одноимённой деревни в Эстонии.
 Пиуза — подземные полости искусственного происхождения в Эстонии.